Михаил Андреевич Голицын:

 Голицын, Михаил Андреевич (1639—1687) — воевода.
 Голицын, Михаил Андреевич (1765—1812) — тайный советник, гофмейстер.